Alichanow oder Alichanjan ist der Familienname folgender Personen:

 Abram Isaakowitsch Alichanow (1904–1970), sowjetischer Physiker
 Anton Andrejewitsch Alichanow (* 1986), russischer Politiker
 Artem Isahaki Alichanjan (1908–1978), armenisch-sowjetischer Kernphysiker und Hochschullehrer
 Gework Alichanow (1897–1938), sowjetischer Funktionär der KPdSU
 Maksud Alichanow (1846–1907), awarischer General und Autor
 Tigran Abramowitsch Alichanow (* 1943), russischer Pianist und derzeit Rektor des Moskauer Konservatoriums